Vitoša – montagna della Bulgaria presso Sofia
 Radio Vitoša – emittente radiofonica bulgara
 Vitoša Bulevard – via di Sofia (Bulgaria)